Чемпіонат Словаччини з футболу 1996/97 — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вперше здобули Кошиці.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Слован взяв участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 як переможець Кубку Словаччини 1996—1997.

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Словаччини на rsssf 

1996—1997
Словаччина
Словаччина
1996 у словацькому спорті
1997 у словацькому спорті